Nokia N90 — смартфон фірми Nokia.

Комплектація: телефон, акумулятор BL-5B, зарядний пристрій AC-4, адаптер для зарядного пристрою ACP-12, 64Mb RS-MMC MU-1, адаптер для ММС звичайного розміру, USB-дріт CA-53, стереогарнітура HDS-3, диск ПЗ, інструкція.

Особливості: можливість друку фотографій на кольоровому принтері чи в фотолабораторії з використанням Bluetooth-з'єднання, карти пам'яті MMC чи USB-дроту (лише для принтерів з підтримкою PictBridge); оптика Carl Zeiss

 Використання зовнішнього і внутрішнього дисплеїв як видошукача
 Поворотний механізм камери
 Запис відео в форматі МР4 з роздільною здатністю 352 х 288 пікселів.

Схожі моделі 
 Nokia 9500
 Nokia 9300
 NEC E949
 Pantech PG-3500
 Sharp 902

Примітки

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Смартфони
Мобільні телефони, представлені в 2005 році
Смартфони, зняті з виробництва